Izquierdo ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Izquierdo (* 1955), mexikanischer Fußballspieler
 Andreas Izquierdo (* 1968), deutscher Autor
 Ernest Martínez i Izquierdo (* 1962), spanischer Dirigent und Komponist
 Iván Izquierdo (1937–2021), argentinisch-brasilianischer Neurowissenschaftler
 José Izquierdo (* 1992), kolumbianischer Fußballspieler
 José Izquierdo Martínez (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Juana Lecaros Izquierdo (1920–1993), chilenische Malerin und Grafikerin
 Lilia Izquierdo (* 1967), kubanische Volleyballspielerin
 Lisa Izquierdo (* 1994), deutsche Volleyballspielerin
 María Izquierdo (1902–1955), mexikanische Malerin
 Ricardo Izquierdo (* 1978), kubanischer Jazzmusiker
 Rodrigo Izquierdo (* 1992), uruguayischer Fußballspieler